Skoki narciarskie na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 1995 – zawody w skokach narciarskich przeprowadzone w dniach 1–2 marca 1995 w ramach mistrzostw świata juniorów w Gällivare.

Złoty medal indywidualnie zdobył Tommy Ingebrigtsen, który wyprzedził Reinharda Schwarzenbergera i Lucasa Chevalier-Giroda.

W konkursie drużynowym najlepsza okazała się reprezentacja Niemiec, która wystąpiła w składzie: Alexander Herr, Michael Schreiber, Michael Uhrmann, Mathias Witter. Srebro zdobyli reprezentanci Austrii, a brąz – Japonii.

Mężczyźni

Konkurs indywidualny (1.03.1995)

Konkurs drużynowy (2.03.1995)

Klasyfikacja medalowa

Przypisy

Bibliografia 
 http://www.wyniki-skoki.hostingasp.pl/Konkurs.aspx?season=1995&id=19&rodzaj=M
 http://www.wyniki-skoki.hostingasp.pl/Konkurs.aspx?season=1995&id=20&rodzaj=M

1995